Ludvík III. bylo jméno těchto panovníků:

 Ludvík III. Mladší (835–882) – král východofranský (876–882)
Ludvík III. Francouzský († 882) – král západofranský (879–882)
 Ludvík III. Slepý († 928) – císař římský (901–905), král italský (900–905) a král Provence (890–928)
 Ludvík III. Durynský (1151/52–1190) – durynský lantkrabě, saský falckrabě a účastník třetí křížové výpravy
Ludvík III. Dolnobavorský (1269–1296) – dolnobavorský vévoda (1290–1296)
Ludvík III. Falcký (1378–1436) – falcký kurfiřt a říšský vikář (1410–1436)
 Ludvík III. z Anjou (1403–1434) – titulární král neapolský (1417–1426)
Ludvík III. Bourbon-Condé (1668–1710) – kníže z Condé (1709–1710)
 Ludvík III. Hesensko-Darmstadtský (1806–1877) – hesenský velkovévoda (1848–1877)
Ludvík III. Bavorský (1845–1921) – král bavorský (1913–1918)

Rozcestníky - panovník